Pan Pan bezeichnet:

 Pan Pan (Königreich), ein historisches Königreich auf der malaiischen Halbinsel
 Pan-pan, eine Dringlichkeitsmeldung im Funkverkehr

Pan Pan ist der Name folgender Personen:

* Pan Pan (Badminton) (* 1986), chinesische Badmintonspielerin